

Ucraina
Čerkasy – Città capoluogo dell'Oblast' omonimo
Oblast' di Čerkasy – Oblast' dell'Ucraina
Čerkasy, villaggio dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Kovel

Russia
Čerkasy – Villaggio del Baškortostan
Čerkasy – Villaggio dell'Oblast' di Lipeck
Karačaj-Circassia – Repubblica russa del Circondario federale meridionale